Carandiru — bairro da cidade de São Paulo
Carandiru (córrego) — em São Paulo, Brasil
Casa de Detenção de São Paulo — cujo nome popular é Carandiru
Estação Carandiru — do metrô de São Paulo
Estação Carandiru (livro) — de Dráuzio Varella
Carandiru (filme) — filme brasileiro e argentino de 2002, baseado no livro de Dráuzio Varella
Carandiru, Outras Histórias — a série de televisão brasileira exibida em 2005

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de artes